

Словаччина 

 Маков (Словаччина) — село в окрузі Чадця Жилінського краю Словаччини.

Чехія 

 Маков (Бланско)
 Маков (Світави)